Elite, de hoogste lagen van de maatschappij
een select gezelschap dat de leiding van een organisatie vormt
Elite (computerspel)
Elite (ideologie), een ideologische voorhoede
Elite (Luik), een Belgisch historisch motorfietsmerk
Elite (Schönau), een Duits historisch motorfietsmerk
Elite (wielersport)
Elite Model, een modellenbureau
Elite-Universiteit, felbegeerde titel
Elite (Halo), een ras uit het Halo-universum
Elite (militair)
Élite (hockey)
Élite (televisieserie), een Spaanse dramaserie uit 2018